Охана — важная составляющая гавайской культуры, означает «семью» в широком смысле этого слова.

Фамилия 
Охана - еврейская фамилия.
 Охана, Амир (род. 1976) — израильский политик, депутат Кнессета от партии «Ликуд». ЛГБТ-активист.
 Охана, Амит (род. 1987) — израильский футболист.
 Охана, Михаэль (род. 1995) — израильский футболист.
 Охана, Ширли (род. 1983) — израильская футболистка.
 Охана, Эли (род. 1964) — израильский футболист и тренер.